Océane Avocat Gros (ur. 23 kwietnia 1997 w Sallanches) – francuska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu z Annemasse.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 31 sierpnia 2012 roku w Einsiedeln podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki na odległość odpowiednio 59 m i 58 m na skoczni średniej.

W Pucharze Świata zadebiutowała 2 grudnia 2016 w Lillehammer, zajmując 26. miejsce. Zdobyła tym samym pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W maju 2022 poinformowała o zakończeniu kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Avocat Gros na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Avocat Gros na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Sallanches